Schretter ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Schretter (* 1963), deutsche Verwaltungsjuristin
 Benjamin Schretter (um 1720–nach 1771), deutscher Bildhauer, siehe Benjamin Schreiter
 Johann Schretter (um 1620–1685), deutscher Maler
 Josef Schretter (1856–1909), österreichischer Maler
 Manfred Karl Schretter (* 1944), österreichischer Altorientalist
 Sabine Schretter, Geburtsname von Sabine Ladstätter (* 1968), österreichische Klassische Archäologin

Siehe auch
 Schrötter, Familienname